Gorodischtsche der Name folgender Ortschaften in Russland:
 einer Stadt in der Oblast Pensa, siehe Gorodischtsche (Pensa)
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd, siehe Gorodischtsche (Wolgograd)
 von ländlichen Siedlungen und Dörfern:
 in der Oblast Belgorod, siehe Gorodischtsche (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk, siehe Gorodischtsche (Brjansk)
 im Rajon Nema der Oblast Kirow, siehe Gorodischtsche (Kirow, Nema)
 im Rajon Santschursk der Oblast Kirow, siehe Gorodischtsche (Kirow, Santschursk)
 in der Region Krasnojarsk, siehe Gorodischtsche (Krasnojarsk)
 in der Oblast Kursk, siehe:
 Gorodischtsche (Dmitrijew) im Rajon Dmitrijew
 Gorodischtsche (Kursk) im Rajon Kursk
 Gorodischtsche (Ponyri) im Rajon Ponyri
 Gorodischtsche (Kosino) im Rajon Rylsk (Kosinski selsowjet)
 Gorodischtsche (Makejewo) im Rajon Rylsk (Nikolnikowski selsowjet)
 Gorodischtsche (Kschenski) im Rajon Sovetski
 in der Oblast Moskau, siehe Gorodischtsche (Moskau)
 in der Oblast Nowgorod, siehe Gorodischtsche (Nowgorod)
 in der Oblast Orenburg, siehe Gorodischtsche (Orenburg)
 in der Oblast Orjol, siehe Gorodischtsche (Orjol)
 in der Region Perm, siehe Gorodischtsche (Perm)
 in der Oblast Pskow, siehe Gorodischtsche (Pskow)
 im Rajon Baikalowo der Oblast Swerdlowsk, siehe Gorodischtsche (Swerdlowsk, Baikalowo)
 im Rajon Tawda der Oblast Swerdlowsk, siehe Gorodischtsche (Swerdlowsk, Tawda)
 im Rajon Turinsk der Oblast Swerdlowsk, siehe Gorodischtsche (Swerdlowsk, Turinsk)
 in der Oblast Smolensk, siehe Gorodischtsche (Smolensk)
 in der Republik Tatarstan, siehe Gorodischtsche (Tatarstan)
 als Bestandteil zusammengesetzter Namen von Dörfern:
 Bolschoje Gorodischtsche in der Oblast Belgorod
 Dijewo-Gorodischtsche in der Oblast Jaroslawl
 Krestowo Gorodischtsche in der Oblast Uljanowsk
 Pogoreloje Gorodischtsche in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Gorodischtschi, Ort in der Oblast Twer
 Gorodischtschna, Ort in der Oblast Wolgograd
 Horodyschtsche (Begriffsklärung), Transkription eines ukrainischen Ortsnamens